Phenacoccus baccharidis  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Phenacoccus из семейства мучнистые червецы (Pseudococcidae).

Распространение 
Южная Америка: Бразилия.

Описание 

Питаются соками таких растений, как Baccharis dracunculifolia (Астровые).
Таксон  включён в состав рода  вместе с видами , , , , , , , и другими. Видовое название происходит от родового имени растения-хозяина (Baccharidis), на котором происходит развитие червецов.

См. также 

 Aclerda takahashii
 Acantholecanium haloxyloni

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Мучнистые червецы
Животные, описанные в 1987 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Бразилии